Spridning kan avse:

Spridning (fysik) –  interaktion av vågor eller partiklar med materia
Spridningsmått - ett sammanfattande mått på utspridningen av observerade data
Smittspridning – överföring av smitt
Spridningszon – en plattektonisk gräns där två tektoniska plattor förflyttar sig ifrån varandra

Se även
Diaspora
Sympatrisk utbredning –  inom biologi och systematik när taxa har samma geografiska utbredningsområde utan att de hybridiserar
 Utbredningsområde